Ягмур Александр Дмитриевич () — советский металлург, вальцовщик криворожского металлургического комбината «Криворожсталь» имени В. И. Ленина. Лауреат Государственной премии СССР (1988).

Биография 
Родился 12 января 1942 года на территории Донецкой области.

В 1960 году окончил Макеевский металлургический техникум.

С 1960 года — на металлургическом заводе «Криворожсталь»: вальцовщик на штрипсовом стане сортопрокатного цеха № 1 (СПЦ-1), с 1965 года — вальцовщик сортопрокатного цеха № 2 (СПЦ-2).

Член партийного бюро стана, председатель группы народного контроля, член Дзержинского райкома Компартии Украины в городе Кривой Рог.

Победитель соревнований, ударник пятилеток, новатор производства.

Награды 
 Орден Ленина;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Государственная премия СССР (1988);
 Почётный металлург СССР.

Память 
 Имя в Книге Трудовой Славы Днепропетровской области.

Примечания

Источники 
 
 

Члены Криворожского горкома КП Украины
Работники Криворожстали